Kövesdi János (?-1759) református főiskolai tanár.
 Kövesdi János (1940-2011) szlovákiai író, műfordító, szerkesztő.
 Kövesdi János (1956) ipari formatervező.